Джеймс Мелдрам Питерс (, 2 октября 1922, Верден, Квебек, Канада — 11 октября 2006, Маркетт, Мичиган, США) — канадский хоккеист, правый крайний нападающий. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз», «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэк Хокс».

Игровая карьера 
Джимми Питерс родился 2 октября 1922 года в Вердене (провинция Квебек), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге, в команде «Верден Джуниор Мэйпл Лифс» (ОХА). В 1942 году он был призван на службу в Канадские вооружённые силы и продолжал играть в хоккей за армейские клубы. Однако в 1944 году Питерсу пришлось отложить свои коньки и клюшку в сторону, для того чтобы отправиться в действующую часть канадской армии в Нормандии, где он и служил до конца войны.

После окончания Второй мировой войны Джимми Питерс дебютирует в НХЛ в команде «Монреаль Канадиенс» и в первом же своём сезоне выигрывает Кубок Стэнли. В 1947 году Питерс в результате обмена оказался в клубе «Бостон Брюинз», в котором провёл полтора сезона.

Сезон 1949/50 Питерс начал уже в команде «Детройт Ред Уингз» и в конце сезона стал обладателем своего второго Кубка Стэнли. В 1951 году он был продан в «Чикаго Блэк Хокс», но вернулся в «Детройт» в 1954 году, чтобы, выиграв третий Кубок Стэнли, завершить свою карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли: 1946, 1950, 1954
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1950

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Джимми Питерса  на The Internet Hockey Database 
 Биография Джимми Питерса  на Legends of Hockey 
 Профиль Джимми Питерса  на NHL.com RU 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ